Mistura, un genre d'araignées fossiles ;
 Mistura, autre nom de la Foire gastronomique internationale de Lima.